Ajoux, commune française du département de l'Ardèche, où se trouve le rocher d'Ajoux ;
 Ajoux, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le département du Rhône.

Voir aussi 
 Roche d'Ajoux, second sommet des monts du Beaujolais, situé sur le territoire de la commune française de Poule-les-Écharmeaux, dans le département du Rhône